

Patronyme 

 Christian Bonnefoi (1948-), peintre français ;
 Landry Bonnefoi (1983-), footballeur français ;
 Stéphane Bonnefoi (1971-), écrivain et documentariste français.

Toponyme 

 Bonnefoi,  commune française, située dans le département de l'Orne.